John Tufts est un nom pouvant désigner:

 (1689-1750), révérend et éducateur musical américain
 (1840-1902), homme politique américain en Iowa et Californie

Voir aussi

Tufts, John